Сват — многозначный термин.
 Сват — отец жениха или невесты по отношению к родителям второго супруга.
 Сват — исторический регион и бывшее княжество.

См. также 
 SWAT — многозначная аббревиатура.
 Сватовство
 «Сваты» — российско-украинский телесериал.